Il detentore del titolo Andy Murray ha deciso di non partecipare al torneo. Rafael Nadal ha battuto in finale Milos Raonic 7-62, 6-3.

Teste di serie 

  Stanislas Wawrinka (semifinale, quarto posto)
  Rafael Nadal (campione)
  David Ferrer (semifinale, terzo posto)

  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale) Feliciano López (quinto posto)
  Kevin Anderson (quarti di finale, sesto posto)
  Milos Raonic (finale, secondo posto)

Tabellone

Parte finale

Finale 5º/6º posto

Note

Collegamenti esterni 

Mubadala World Tennis Championship 2016